Indywidualne mistrzostwa świata na lodzie 2011

Kwalifikacje

Półfinał (1) 
 15 stycznia 2011 r. (sobota),  St. Johann im Pongau
 Stadion Speedwaystadion (380 metrów)
 Sędzia:  Craig Ackroyd
 Jury:  Christer Bergström
 Źródło:
 Awans: pierwsza piątka. Szósty zawodnik będzie rezerwowym.

Półfinał (2) 
 21 stycznia 2011 r. (piątek),  Sanok, tor Błonie
 Stadion Błonie (400 metrów)
 Sędzia:  Mick Bates
 Jury:  Wolfgang Glas
 Źródło:
 Awans: pierwsza piątka. Szósty zawodnik będzie rezerwowym.

Półfinał (3) 
 22 stycznia 2011 r. (sobota),  Saalfelden am Steinernen Meer
 Stadion Eis-Oval Lenzing (367 metrów)
 Sędzia:  Krister Gardell
 Jury:  Petr Ondrášik
 Źródło:
 Awans: pierwsza piątka.

Kalendarz 2011

Grand Prix

1 runda 
 5 lutego 2011 r. (sobota),  Krasnogorsk
 Stadion Zorkey (440 metrów)
 Sędzia:  Wojciech Grodzki
 Jury:  Milan Špinka
 Źródło:
Lista startowa:
 Siergiej Karaczincew
 Grzegorz Knapp
 Peter Koij
 Iwan Iwanow
 Stefan Pletschacher
 Harald Simon
 Günther Bauer
 Dmitrij Bułakin
 Stefan Svensson
 Nikołaj Krasnikow
 Franz Zorn
 Igor Kononow
 Dmitrij Chomicewicz
 Johnny Tuinstra
 Daniił Iwanow
 Witalij Chomicewicz
 rez. Mats Järf
 rez. Antonín Klatovský junior

2 runda 
 6 lutego 2011 r. (niedziela),  Krasnogorsk
 Stadion Zorkey (440 metrów)
 Sędzia:  Wojciech Grodzki
 Jury:  Milan Špinka
 Źródło:

3 runda 
 12 lutego 2011 r. (sobota),  Togliatti
 Stadion Anatolija Stjepanovsa (260 metrów)
 Sędzia:  Frank Ziegler
 Jury:  C. Bouin
 Źródło:

4 runda 
 13 lutego 2011 r. (niedziela),  Togliatti
 Stadion Anatolija Stjepanovsa (260 metrów)
 Sędzia:  Frank Ziegler
 Jury:  C. Bouin
 Źródło:

5 runda 
 12 marca 2011 r. (sobota),  Assen
 Stadion De Bonte Wever (370 metrów)
 Sędzia:
 Jury:
 Źródło:

6 runda 
 13 marca 2011 r. (niedziela),  Assen
 Stadion De Bonte Wever (370 metrów)
 Sędzia:
 Jury:
 Źródło:

7 runda 
 26 marca 2011 r. (sobota),  Inzell
 Stadion
 Sędzia:
 Jury:
 Źródło:

8 runda 
 27 marca 2011 r. (niedziela),  Inzell
 Stadion
 Sędzia:
 Jury:
 Źródło:

Wyniki i klasyfikacje

Podium

Zawodnicy 
Finaliści uzyskali awans do Grand Prix 2011 z kwalifikacji.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Siódmy tytuł Krasnikowa!

2011
2011 w ice speedwayu
2011 w sportach zimowych
Zawody sportowe w Sanoku
St. Johann im Pongau
Saalfelden am Steinernen Meer